The Guilty One – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Supreme Film Company
Along the Malibu (The Guilty One) – cortometraggio del 1916 diretto da Cleo Madison e William V. Mong
The Guilty One – film del 1924 diretto da Joseph Henabery